Бундеслига 2011/2012 — 49-й чемпионат Германии по футболу. Чемпионат начался 5 августа традиционным матчем с участием чемпиона. Дортмундская «Боруссия» на своём поле одержала победу над «Гамбургом» со счётом 3:1. Последние матчи состоялись 5 мая 2012 года. В чемпионате предусмотрен традиционный перерыв между первым и вторым кругом с 17 декабря 2011 года по 20 января 2012 года. Чемпионат выиграла дортмундская «Боруссия», которая защищала чемпионский титул. Интересно, что команда в первых шести турах набрала лишь 7 очков, а затем набрала ход и ни разу не проиграла.

Изменения по сравнению с предыдущим сезоном 
По итогам предыдущего сезона во Вторую Бундеслигу вылетели «Айнтрахт» и «Санкт-Паули», занявшие 17-е и 18-е места соответственно. «Айнтрахт» вылетел после 6 лет пребывания в Бундеслиге, в то время как «Санкт-Паули» только в прошлом сезоне вернулся из Второй Бундеслиги.

В Бундеслигу вышли победитель Второй Бундеслиги «Герта» и занявший второе место «Аугсбург». «Красно-зелёно-белые» являются дебютантами Бундеслиги, а «Герта» возвращается в высший немецкий дивизион после годичного отсутствия.

Занявшая 16-е место в Бундеслиге в прошлом сезоне «Боруссия» (Мёнхенгладбах) играла в стыковых матчах с третьим клубом Второй Бундеслиги — «Бохумом» и одержала победу с общим счётом 2:1.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Потуровая таблица

Плей-офф за место в Бундеслиге 

Таким образом, «Герта» отправляется во вторую Бундеслигу. Вместо берлинской команды в следующем сезоне Бундеслиги будет выступать дюссельдорфская «Фортуна».

Статистика игроков

Бомбардиры

Ассистенты

Гол+пас

Тренеры, капитаны, поставщики формы и спонсоры

Тренерские изменения

Другие факты 
 Дортмундская «Боруссия» обновила один рекорд Бундеслиги — по наибольшему числу очков (81), и повторила один — по наибольшему числу побед (25, как «Бавария» в сезоне 1972/73), однако в следующем сезоне оба рекорда были побиты «Баварией».
 «Бавария» обновила два рекорда среди серебряных призёров Бундеслиги: по минимуму пропущенных голов (22) и максимальной разнице мячей (55).
 Единственная команда, не проигравшая на своём поле — «Ганновер 96».

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Бундеслиги
 Страница Бундеслиги

2011
Германия
Футбол в Европе в 2011 году
Футбол в Европе в 2012 году
Спорт в Германии в 2011 году
Спорт в Германии в 2012 году